Louise av Mecklenburg-Güstrow, född 28 augusti 1667 i Güstrow, död 15 mars 1721 i Köpenhamn, var en dansk och norsk drottning 1699-1721, gift med kung Fredrik IV av Danmark. Hon var dotter till hertig Gustav Adolf av Mecklenburg-Güstrow och dennes gemål Magdalena Sibylla av Holstein-Gottorp. Hon var också systerdotter till den svenska drottningen Hedvig Eleonora.

Biografi 
Louise växte upp i Mecklenburg, där hovet var strängt religiöst. Hennes far var en anhängare av pietismen och ägnade sig åt att skriva religiösa sånger i pietistisk anda. Det var enligt denna kristna rörelse Louise fostrades.

Äktenskap 
När kronprins Fredrik av Danmark blev tillräckligt gammal för att gifta sig, fick han välja en brud bland hertig Gustav Adolfs döttrar. Det blev Louise som skulle äkta Fredrik, då denne inte räknade med att hon skulle våga protestera mot de många mätresser som han omgav sig med. Louise gifte sig med Fredrik 5 december 1695 på Köpenhamns slott.

Äktenskapet blev inte lyckligt; Fredrik begick under deras tid som gifta bigami två gånger; första gången 1703 med Elisabeth Helene von Vieregg och andra gången 1712 med Anna Sophie Reventlow. Louise led av sin makes otrohet och detta ska ha gett upphov till flera pinsamma scener vid hovet. Hon hade ett mycket nära förhållande till sin son, Kristian.

Drottning 
Louise levde ett diskret liv i Köpenhamn. Förutom i rent ceremoniella sammanhang spelade hon ingen större roll vid hovet. Hon ägnade sig åt sin religion och hade en boksamling bestående av 400 böcker, huvudsakligen religiösa sådana. Efter hennes död skänktes böckerna till Det Kongelige Bibliotek. Av präster kallades hon respektfullt för drottning Ester på grund av sin religiositet. 

Louise ska också ha haft ett hett temperament. 

Hon avled 1721 i Köpenhamn och begravdes därefter i Roskilde domkyrka. Dagen efter begravningen gifte sig Fredrik IV en andra gång med sin älskarinna Anna Sophie Reventlow, som kort därefter upphöjdes till drottning.

Barn 
 Christian (1697-1698)
 Kristian VI (1699-1746), kung av Danmark och Norge 1730-1746
 Fredrik Karl (1701-1702)
 Georg (1703-1704)
 Charlotte Amalie (1706-1782)

Anfäder

Referenser 

 

Norges drottningar
Danmarks drottningar
Kvinnor
Födda 1667
Avlidna 1721
Personer från Güstrow